De Bundesliga 2005/06 was het 43e seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 97e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. FC Bayern München werd voor de tweede keer op rij en de negentiende keer in totaal kampioen van de Bundesliga.

Teams

Eindstand

Statistieken

Topscorers

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2005/06 uitkwamen in de Bundesliga.

Scheidsrechters

FC Bayern München

Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Bayern München, die in het seizoen 2005/06 onder leiding van trainer-coach Felix Magath de titel opeisten in de Bundesliga en zo voor de twintigste keer kampioen van Duitsland werden.

Zie ook
 DFB-Pokal 2005/06
 2. Bundesliga 2005/06

Externe links 
 Officiële site van de DFB
 Kicker.de
 Officiële site van de Bundesliga

Bundesliga (mannenvoetbal)
Duits competitievoetbal 2005/06